Шемшево — топоним:
 Шемшево — село в Великотырновской области, в Болгарии;
 Шемшево — село в общине Егуновце, в Республике Македония.